Olowu ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Olowu, nigerianische Bildhauerin
 Karim Olowu (1924–2019), nigerianischer Weitspringer und Sprinter
 Pius Olowu (* 1948), ugandischer Sprinter